Morren può riferirsi a:
 Charles Jacques Édouard Morren – illustratore, professore universitario e botanico belga
 Charles François Antoine Morren – botanico belga
 George Morren – pittore belga